Comitatul Kendall sau Kendall County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Kendall County, Illinois 
 Kendall County, Texas